Két romániai település viseli a Csobános/Csobányos nevet:
Csobányos (Ciobăniş) település Hargita megyében
Csobános (Ciobănuş) település Bákó megyében (Aszó község, )